

Нью-Бритен — місто, штат Коннектикут
 Нью-Бритен — містечко (боро), штат Пенсільванія
 Нью-Бритен Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія